Le terme Men in Black (litt. « hommes en noir ») désigne notamment :

Littérature 

 Men in Black, un comic publié entre 1990 et 1997 et inspiré de personnages du folklore américain : les « Hommes en noir » (Men in Black). Son univers de fiction a lui-même inspiré la série de films-homonymes.
Cœurs perdus en Atlantide, recueil de nouvelles de Stephen King mettant en scène Ted Brautigan, vieil homme doué de pouvoirs paranormaux pourchassé par des personnages rappelant étroitement les « Hommes en noir ».

Cinéma 
 Men in Black, court-métrage américain de Ray McCarey mettant en scène les Trois Stooges sorti en 1934 ;
 Men in Black, série de films de science-fiction américains comprenant :
 Men in Black de Barry Sonnenfeld, sorti en 1997 ;
 Men in Black 2 de Barry Sonnenfeld, sorti en 2002 ;
 Men in Black 3 de Barry Sonnenfeld, sorti en 2012 ;
 Men in Black: International de F. Gary Gray, sorti en 2019.

Télévision 

 Men in Black, série télévisée d'animation américaine diffusée de 1997 à 2001 et inspirée du film-homonyme.
 Men in Black, des hommes travaillant pour le syndicat dans la série télévisée X-Files : Aux frontières du réel.

Jeux vidéo 

 Men in Black : Les Jeux vidéo, une série de jeux vidéo basée sur le monde imaginaire des films.
 Men in Black: Alien Crisis, est un jeu d'action-aventure développé par FunLabs et édité par Activision.

Chanson 

 Meninblack, chanson des Stranglers sur l'album The Raven sorti en 1979 ;
 Men in Black, chanson de Frank Black sur l’album The Cult of Ray sortie en 1996 ;
 Men in Black, chanson « remixée » tirée du film homonyme et interprétée par Will Smith sortie en 1997 ;
 Men in Black 2, chanson du film interprétée par Will Smith sortie en 2002 ;
 Men in Black 3, chanson du film interprétée par Pitbull sortie en 2012.

Autres 

 Men in Black: Alien Attack, une attraction du parc Universal Studios Florida inspirée du film de 1997.

Voir aussi 

 
 

Homonymie de titre